Die Akademische Verbindung Salia-Silesia Gleiwitz zu Oppeln im CV, kurz: AV Salia-Silesia, wurde am 7. April 1992 gegründet und ist Mitglied im Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen (CV). Sie ist die einzige Verbindung des Dachverbandes, die sich in Polen befindet.

Verbindung 
Die AV Salia-Silesia wurde am 7. April 1992 durch katholische Studenten in Gleiwitz / Oberschlesien gegründet. Am 21. November 1992 wurde die Gründung der AV Salia-Silesia vor Vertretern anderer Studentenverbindungen feierlich publiziert. 1993 wurde die akademische Verbindung zunächst als freie Vereinigung in den deutschen Cartellverband aufgenommen, drei Jahre später wurde sie Vollmitglied. Seit 1996/97 erweiterte die Verbindung ihren Wirkungskreis auf den Hochschulort Oppeln und dessen Umgebung. Im Mai 2012 feierte die Verbindung ihr 20. Stiftungsfest in großem Rahmen. Anlässlich des 25. Stiftungsfestes im WS 2016/17 konnte schließlich ein eigenes Haus in Oppeln eingeweiht werden.

Die AV Salia-Silesia Gleiwitz zu Oppeln im CV hat derzeit in der verbandsinternen Reihenfolge der Cartellverbindungen die Nummer 120. Die offizielle Abkürzung ist S-Ss. Der Wahlspruch der Salia-Silesia lautet: Nec aspera terrent! Es gelten die vier verbandsinternen Prinzipien religio, scientia, amicitia und patria. Als Verbindungsfarben wurden die Farben der nicht mehr bestehenden KDStV Salia zu Breslau (Köln) in umgekehrter Reihenfolge übernommen, um die Tradition der katholischen Studentenverbindungen in Schlesien zu bekräftigen. Darum lauten die Farben "Schwarz-Orange auf weißem Grund".

Das Mitteilungsblatt der AV Salia-Silesia sind die Salia-Silesia-Blätter, die in einem halbjährlichen Turnus herausgegeben werden. Salia-Silesia veranstaltet mit den Verbindungen KDStV Chursachsen Dresden im CV und der KStV Pragensis zu Prag im EKV die jährliche Mitteleuropäische Ringkneipe, welche 2017 zum zwanzigsten Mal stattgefunden hat. Mit der KDStV Wildenstein Freiburg besteht seit dem 20. Stiftungsfest ein offizielles Freundschaftsverhältnis, welches durch zahlreiche gegenseitige Besuche und gemeinsame Bundesbrüder geprägt ist.

Ordentliches Mitglied werden kann jeder, der katholisch und männlich sowie an einer schlesischen Hochschule eingeschrieben ist, diese sind unter anderem:
 Universität Oppeln
 Technische Universität Oppeln
 Schlesische Universität in Kattowitz
 Schlesische Technische Universität in Gleiwitz
 Universität Breslau
 Technische Hochschule Breslau

Bekannte Mitglieder (Auswahl) 
 Bernhard Uhde (* 1948), Theologe, Prof. der Religionswissenschaft
 Johannes Baron (* 1966), ehemaliger Regierungspräsident des Regierungsbezirks Darmstadt
 Othmar Hackl (1932–2013), Militärhistoriker
 Herbert Hupka (1915–2006), Journalist und Politiker
 Michael Pietsch (1958–2022), Mediziner und Politiker (CDU), Hochschulprofessor

Literatur 
 S. Schieweck-Mauk: Lexikon der CV- und ÖCV-Verbindungen, Gemeinschaft für deutsche Studentengeschichte. Würzburg 1997, ISBN 3894980400.
 Gesellschaft für Studentengeschichte und Studentisches Brauchtum e. V. (Hrsg.), CV-Handbuch, 3. Auflage, Regensburg, 2000, ISBN 3922485111.
 Mitgliederverzeichnis AV Salia-Silesia zu Gleiwitz im CV, Franz Josef Ziegler (Hrsg.), Stand: März 2017.
 Gesamtverzeichnis des CV 2015, Richard Weißkorn (Hrsg.), Bad Honnef 2015.

Weblinks 
 Ausführliche Internetpräsenz der AV Salia-Silesia
 Couleurkarten der AV Salia-Silesia

Einzelnachweise 

Salia-Silesia
Salia-Silesia
Salia-Silesia
Organisation (Polen)
Gegründet 1992